Pictet er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Adolphe Pictet (1799-1875) – schweizisk sproggransker
 Charles Pictet de Rochemont (1755-1824) – schweizisk politiker, agronom og diplomat
 François Jules Pictet de La Rive (1809-1872) – schweizisk zoolog og palæontolog
 Marc-Auguste Pictet (1752-1825) – schweizisk fysiker
 Raoul Pictet (1846-1929) – schweizisk fysiker

 andet
 Pictet (månekrater) – nedslagskrater på Månen, beliggende på den sydlige halvkugle på Månens forside

Efternavne